Barling (Arkansas) – miejscowość w USA
 Barling (Essex) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex, w civil parish Barling Magna